

Sigle 
AMC peut faire référence à :
 analyse multicritère, une étude mathématique d'alternatives dépendant de plusieurs critères ;
 AMC Networks, groupe de média américain, propriétaire des chaînes de télévision :
 AMC, une chaîne de télévision par câble américaine ;
 AMC, une chaîne de télévision par câble portugaise ;
 American Multi-Cinema Theater, une chaîne de multiplexe de cinéma aux États-Unis et aussi à l'international ;
 Architecture Mouvement Continuité, une revue française d'actualité architecturale ;
 American Motors Corporation, un constructeur automobile américain disparu ;
 , une société issue de la fusion de Sunbeam, Matchless et A. J. Stevens Ltd. construisant des motos et des scooters ;
 Alkyd Molding Compound, un plastique ;
 Ateliers de mécanique du Centre, un ancien fabricant français de moteurs de motos ;
 Adaptative Modulation and Coding, une technique de permutation de sous-canaux fréquentiels en WiMAX ;
 , une carte mezzanine conçue pour le standard télécommunications ATCA ;
 assurance maladie complémentaire, dans le milieu médical ;
 Armoured Multirol Carrier, un véhicule de transport de troupes de Renault Trucks Defense ;
 auto-mitrailleuse de combat, le nom donné aux chars de combat, comme l'Automitrailleuse de Combat Somua modèle 1935  ou l'Automitrailleuse de Combat Renault modèle 1935, dans les divisions légères mécaniques françaises de 1940 ;
 Air Mobility Command, un commandement de l'USAF ;
 Ant Movie Catalog, un logiciel de gestion de collections de films ;
 Acceptable Means of Compliance (en français, moyens acceptables de conformité), dans les documentations JAR, notamment les JAR-OPS.
 Asian Music Circle, organisation en Angleterre, promouvant la culture indienne.
 Application multiservices citoyenne, une norme décrivant un cadre technique pour la gestion de services dans les territoires (collectivités territoriales, universités…) en utilisant un support unique (carte, mobile).
 Auto Moto Cycle Promotion (AMC Promotion), organisateur du Mondial de l'Automobile de Paris.

Code 
AMC est un code, qui signifie :
  ;
 .

Voir aussi 
 AMC Mobil, un opérateur de téléphonie en Albanie
 AMC designor, un logiciel de modélisation graphique pour Oracle